Соревнования по классической борьбе в рамках VI летней Спартакиады народов СССР проходили в Алма-Ате с 10 по 13 июля 1975 года. Одновременно турнир имел статус 44-го Чемпионата СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовало 163 борца. Соревнования были посвящены 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спортсмены представляли команды всех союзных республик и Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Командный зачёт

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1975

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

1975 год в Казахстане
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Июль 1975 года
Чемпионаты СССР в 1975 году
Соревнования по борьбе в Казахстане